Amy Reid, nome artístico de Devin Valencia Feller (Frankfurt, 15 de abril de 1985), é uma atriz pornográfica americana nascida na Alemanha.

Biografia 
Amy é descendente de judeus asquenazes, cajun e ameríndios. Cresceu num ambiente militar e passou a sua infância no sul da Califórnia. A sua primeira atuação num filme pornográfico foi em Young Ripe Mellons 7, em 2005.

Frequentou a faculdade por dois anos, estudando engenharia mecânica.

Em outubro de 2007 assinou um contrato com a produtora Third Degree Films.

Prémios

F.A.M.E. (Fans of Adult Media & Entertainment) 
 2007 Estrela Recruta Favorita

AVN (Adult Video News) 
 2007 Melhor Cena de Sexo Anal em Breakin' 'Em In #9
 2007 Melhor Actuação Estimulante em My Plaything: Amy Ried
 2010 AVN for Best Couples Sex Scene in 30 Rock: A XXX Parody

Ligações externas 
 
 

Atores pornográficos da Alemanha
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Frankfurt am Main